Ostrówek, comune del Voivodato di Łódź
Ostrówek, comune del Voivodato di Lublino